Мужская сборная ветеранов Нидерландов по кёрлингу — национальная мужская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Нидерланды на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Нидерландов (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 
{| class="standard" style="text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="70"|Год
!rowspan="2" width="20"| Место
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!rowspan="2" width="20"| 
!colspan="6"|Состав (скипы выделены шрифтом)
|-
!четвёртый !! третий !! второй !! первый !! запасной !! тренер
|-
| 2002—03 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||12 || 7 || 1 || 6 ||align=left|Robert van der Cammen ||align=left|Jaap Veerman ||align=left|Gerrit-Jan Scholten ||align=left|John Paulissen ||align=left| ||align=left|
|-
|  ||17 || 9 || 3 || 6 ||align=left|Rob Boymans ||align=left|Peter Postma ||align=left|John Paulissen ||align=left|Gerrit-Jan Scholten ||align=left|Joep Waijers ||align=left|
|-
| 2006—10 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||20 || 6 || 0 || 6 ||align=left|Вим Нелеман ||align=left|Frank Kerkvliet ||align=left|Jos Wilmot ||align=left|Bas Bennis ||align=left| ||align=left|Mark Neeleman
|-
|  ||16 || 6 || 2 || 4 ||align=left|Вим Нелеман ||align=left|Frank Kerkvliet ||align=left|Jos Wilmot ||align=left|Bas Bennis ||align=left| ||align=left|Mark Neeleman
|-
|  ||15 || 9 || 3 || 6 ||align=left|Вим Нелеман ||align=left|Frank Kerkvliet ||align=left|Jos Wilmot ||align=left|Bas Bennis ||align=left| ||align=left|Mark Neeleman
|-
|  ||9 || 8 || 5 || 3 ||align=left|Густаф ван Имхофф ||align=left|Frank Kerkvliet ||align=left|Jos Wilmot ||align=left|Bas Bennis ||align=left| ||align=left|Thomas Kooi
|-
| 2015 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||22 || 8 || 2 || 6 ||align=left|Густаф ван Имхофф ||align=left|Frank Kerkvliet ||align=left|Jos Wilmot ||align=left|Bas Bennis ||align=left| ||align=left|Willem van Wieringen
|-
| 2017 || colspan="11"| не участвовали
|-
|  ||27 || 6 || 0 || 6 ||align=left|Johannes Koornstra ||align=left|Jan De Jong ||align=left|Frans Boonstra ||align=left|Douwe Bos ||align=left|Reinder Jongsma ||align=left|Sippie Koornstra
|-
|  ||27 || 6 || 0 || 6 ||align=left|Johannes Koornstra ||align=left|Jan De Jong' ||align=left|Frans Boonstra ||align=left|Douwe Bos ||align=left|Reinder Jongsma ||align=left|Sippie Koonstra-van Ens
|}(данные с сайта результатов и статистики ВФК: )''

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Нидерландов по кёрлингу
 Женская сборная Нидерландов по кёрлингу
 Смешанная сборная Нидерландов по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Нидерландов по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Нидерландов по кёрлингу

Ссылки 
 Нидерланды -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Федерации кёрлинга Нидерландов

Нидерланды
Кёрлинг в Нидерландах
Кёрлинг